

Persone
 Augustus Wollaston Franks (1826-1897) – antiquario e amministratore di museo britannico
 Ben Franks, propr. Benjamin John Franks (1984) – rugbista a 15 neozelandese
 Bob Franks, propr. Robert Douglas Franks (1951-2010) – politico statunitense
 Don Franks, nato Donald Harvey Francks (1932-2016) – attore, cantante e musicista canadese
 Gary Franks (1953) – politico statunitense
 Harold Franks (...–...) – pugile britannico
 Michael Franks (1944) è un cantautore e musicista statunitense
 Michael Franks (1963) – ex velocista statunitense, specializzato nei 400 metri piani
 Michael Franks (1977) – ex calciatore canadese, di ruolo portiere
 Owen Franks (1987) – rugbista a 15 neozelandese
 Steven Franks, detto Steve (1965) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, compositore e musicista statunitense
 Tommy Ray Franks (1945) – generale statunitense
 Trent Franks (1957) – politico statunitense

Altro
 Cofanetto Franks, o Cofanetto Auzon – piccolo scrigno anglosassone fatto di ossa di balena risalente agli inizi dell'VIII secolo